John Fell est un nom pouvant désigner:

John Fell (1625-1686), évêque et académicien anglais
 (1721-1798), marchand et juge américain
 (1735-1797), pasteur congrégationaliste et tuteur classique anglais
John Barraclough Fell (1815-1902), ingénieur ferroviaire et inventeur anglais
 (1819-1901), homme politique canadien
 (né en 1961), batteur rock américain

Voir aussi

Fell, John